Turi (Bari), gemeente in de Italiaanse provincie Bari (regio Apulië).
 Turi (Ecuador), plaats in Ecuador.
 Turi (Kenia), plaats in Kenia.
 Türi (gemeente), gemeente in de Estische provincie Järvamaa.
 Türi (stad), stad in de Estische provincie Järvamaa.

In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Turi (onderdistrict van Lamongan), een onderdistrict van het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java 
 Turi (onderdistrict van Sleman), een onderdistrict van het regentschap Sleman van de provincie Jogjakarta, Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Turi (Maduran), plaats in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java
 Turi (Jetis), plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Turi (Panekan), plaats in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Turi (Sukorejo), plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Turi (Turi), plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java